Die Bombe tickt heißt
 Die Bombe tickt, Alternativtitel des US-amerikanischen Politthrillers Time Bomb
 Die Bombe tickt (1993), deutsches Filmdrama von Thorsten Näter

Siehe auch:
 Boiling Point – Die Bombe tickt